Rác templom (Eger)
Rác templom (Esztergom)
Rác templom (Székesfehérvár)